Seznam polkov z zaporedno številko 17.

Seznam 
 Pehotni
 17. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 17. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 17. pehotni polk (Wehrmacht)
 17. strelski polk (ZSSR)
 17. konjeniški polk (Wehrmacht)
 17. grenadirski polk (Wehrmacht)
 17. Reiter polk (Wehrmacht)
 17. grenadirski polk »Oberrhein«
 Cesarski in kraljevi 17. pehotni polk
 17. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 17. tankovski polk (Wehrmacht)
 17. tankovski polk (ZSSR)
 17. oklepni konjeniški polk (ZDA)

 Artilerijski
 17. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 17. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 17. artilerijski polk (Wehrmacht)
 17. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 17. zračnopristajalni artilerijski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 17. konjeniški polk (ZDA)

Glej tudi